Finn Christensen kan henvise til blandt andet:
 Finn Christensen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller (Finn Vind Christensen, født 1962)
 Finn Christensen (politiker)  – dansk socialdemokratisk politiker, MF og MEP (Finn Arne Christensen, 1932-1977)